Сент-Ама́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 135 км на південь від Пуатьє, 29 км на південь від Ангулема.

Історія 

1 січня 2017 року Сент-Аман, Ень-е-Пюїперу, Монморо-Сен-Сібар, Сент-Етроп i Сен-Лоран-де-Бельзаго було об'єднано в новий муніципалітет Монморо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 291 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 678,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта